Александр Майер (; ) — немецкий футболист, нападающий.

Карьера 
Майер начал свою карьеру в академии «Гамбурга», но в 2001 году перешёл в «Санкт-Паули», за который он 19 апреля 2002 года дебютировал в матче Бундеслиги. В сезоне 2002/03 Майер стал основным игроком команды, за которую забил семь мячей в 23 матчах Второй Бундеслиги. В 2003 году он вернулся в «Гамбург», но за весь сезон 2003/04 сыграл всего в четырех матчах Бундеслиги.

Летом 2004 года Майер был арендован франкфуртским «Айнтрахтом» на один сезон. Проведя сильный сезон в Бундеслиге (девять голов и восемь голевых передач в 34 матчах), Майер перешёл в «Айнтрахт» на постоянной основе. В общей сложности Алекс провёл в этом клубе 14 сезонов и получил от болельщиков клуба прозвище Fußballgott (). В сезоне 2011/12 Майер с 17 голами стал лучшим бомбардиром Второй Бундеслиги, поделив первое место с Оливье Оксеаном и Ником Прошвицем. В сезоне 2014/15 Майер стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 19 голов. В 2015 году он стал капитаном команды.

Покинув клуб в 2018 году, Майер некоторое время являлся свободным агентом. В январе 2019 года он вернулся в «Санкт-Паули», который выступал во Второй Бундеслиге, заключив контракт до конца сезона 2018/19. В мае он покинул клуб и вновь стал свободным агентом. В сентябре 2019 года Майер подписал контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс» из чемпионата Австралии. 17 января 2020 года клуб расторг контракт с Майером, который вернулся в Германию по личным причинам и объявил о завершении карьеры.

В июне 2020 года Майер стал ассистентом главного тренера юношеской команды «Айнтрахта» до 16 лет. В январе 2021 года он отправился на повышение и стал ассистентом тренера в команде до 19 лет.

Достижения 
Командные

 «Айнтрахт» (Франкфурт)

 Обладатель Кубка Германии: 2017/18

Личные

 Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 2011/12 (17 голов)
 Лучший бомбардир Бундеслиги: 2014/15 (19 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Айнтрахт»

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»